Earbook steht für

 eine Verpackungsform für Tonträger mit Hardcover, siehe CD- und DVD-Verpackungen #Earbook
 Earbooks, eine seit 2003 bestehende Reihe von Edel, siehe Edel (Medienunternehmen) #Reihe Earbooks